ABN AMRO (de l'acrònim en neerlandès Algemene Bank Nederland), banc amb seu a Amsterdam, als Països Baixos
 Autoritat de la Conca del Níger (del seu nom en francès Autorité du Bassin du Niger), organització intergovernamental de països de l'Àfrica occidental per a la gestió de la conca hidrogràfica del riu Níger
 Bloc de Nacions Antibolxevics (del seu nom en anglès Anti-bolshevik Bloc of Nations), organització política anticomunista històrica d'oposició contra la Unió Soviètica
 Agència Bolivariana de Notícies, servei d'informació del govern de Veneçuela
 ABN-2 (de l'acrònim en anglès Australian Broadcasting New South Wales), canal de televisió públic de Sidney, a Austràlia
 Avivamiento Broadcasting Network, canal de televisió religiós local de Bogotà, a Colòmbia
 abn també és el codi ISO 639-3 de l'abua, llengua nigerocongolesa parlada a Nigèria
 abn. també és l'abreviatura en llatí d'abnepos (revesnét), filiació utilitzada en els noms romans